Выпуск 1846 года в американской военной академии Вест-Пойнт считается одним из самых знаменитых. Это был самый большой класс для того времени - 59 человек. Кадеты этого выпуска поступили в академию в 1842 году и окончили её как раз перед войной с Мексикой. 53 кадета этого выпуска приняли участие в мексиканской войне, из них погибло четверо. Двое погибли в войнах с индейцами в 1850-х годах. 10 выпускников этого класса стали генералами армии Конфедерации, 12 стали генералами федеральной армии во время гражданской войны. Из них на стороне Конфедерации погибли трое, а на стороне Союза - один (Джессе Рено).

Суперинтендантом академии в 1846 году был Генри Брюэртон.

См. также 
Выпуск 1841 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1842 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1843 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1844 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1845 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1847 года (Вест-Пойнт)

Примечания

Литература 
 John C. Waugh, The Class of 1846: From West Point to Appomattox : Stonewall Jackson, George McClellan and Their Brothers. Random House Publishing Group, 2010. ISBN 0307775399

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1846
 The West Point Class of 1846
 Last In Their Class

Военная академия США